Еле́на Вита́льевна Доро́нина (2 января 1955, Москва — 31 декабря 2011, там же) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Елена Доронина родилась 2 января 1955 года в Москве в семье актёра Виталия Доронина и актрисы Констанции Роек. В 1976 году Елена Доронина окончила школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (класс П. В. Массальского) и стала актрисой Малого театра. Актриса неоднократно снималась на телевидении.

В 1999 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Скончалась на 57-м году жизни после тяжёлой болезни 31 декабря 2011 года. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Семья 
 отец — В. Д. Доронин (1909—1976), советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 мать — К. Ф. Роек (1923—2005), советская актриса Малого театра, народная артистка РСФСР.
 муж — А. Ю. Овчинников (1947—1997), актёр Малого театра.

Награды 
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999).

Работы в театре 

  — «Над светлой водой» В. И. Белова — Даша
  — «Конёк-горбунок» П. П. Ершова — кобылица'
  — «Дачники» М. Горького — барышня в голубом  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — гостья  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — 4-я княжна  — «Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера — Гиацинта  — «Признание» С. А. Дангулова — супруга Френсиса  — «Беседы при ясной луне» В. М. Шукшина — Женя  — «Берег» Ю. В. Бондарева — Галя Аксёнова  — «Потерянный рай» И. Шаркади — Эва  — «Мамуре» Ж. Сармана — Жизель  — «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского — Маша  — «Агония» М. Крлежи — Мария  — «Целина» Л. И. Брежнева — целинница  — «Фома Гордеев» М. Горького — Любовь Маякина  — «Утренняя фея» А. Касоны — девушка'
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Саша
  — «Рядовые» А. А. Дударева — Люська
  — «Незрелая малина» И. Губача — Ганичка
  — «Холопы» П. П. Гнедича — Агничка
  — «Дом на небесах» И. Губача — Квета
  — «Сказки Голливуда» К. Хэмптона — Марта Фейхтвангер
  — «Конёк-горбунок» П. П. Ершова — 2-й конь
  — «Царь Борис» А. К. Толстого — Годунова, Ирина Фёдоровна
  — «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина — ткачиха
  — «Хэппи-энд» С. Сондхайма и Д. Фурта — Нам Чжун Вуонг
  — «День на день не приходится» А. Н. Островского — Круглова
  — «Дети солнца» М. Горького, режиссёр А. Шапиро — Авдотья

Фильмография 
  — Доходное место
  — Незрелая малина — Ганичка
  — Женитьба Бальзаминова — Маша
  — Страшная мысль
  — Русские амазонки — эпизод
  — Теневой партнёр
  — Галина (серии 1, 2, 3, 7, 8) — жена Бронникова
  — Тридцать седьмой роман — Вера Андреевна

Примечания

Ссылки 
 Сайт Малого театра. Доронина Елена Витальевна.

Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Троекуровском кладбище